Алекса́ндр Боборы́кин: